Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Биография 

Родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, в семье научных сотрудников Льва Николаевича и Александры Ивановны Кудрявцевых (род. 21 мая 1942). Старшая сестра — Оксана Жукова (дев. Кудрявцева; род. 24 января 1964) занимается бизнесом.

Окончила культпросветучилище в Усть-Каменогорске (факультет театральной режиссуры) и ГИТИС (актёрское отделение факультета эстрады).

Танцевала и была бэк-вокалисткой в коллективах певцов: Евгения Осина, Богдана Титомира, Игоря Саруханова, Светланы Владимирской.

На телевидении работает с 1995 года (телеканалы: «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «ТВ-6», «Муз-ТВ», «ТНТ» и «ТВ Центр»). Вела программы «Партийная зона», «МузОбоз» (вместе с Отаром Кушанашвили), «Испытание верности». Виджей на Муз-ТВ, телеведущая на «ТНТ» («Клуб бывших жён»). Ведёт музыкальные фестивали «Новая волна», «Юрмала» и «Песня года» в паре с Сергеем Лазаревым.

В 2008 году победила в шоу «Звёздный лёд» (в паре с Гвендалем Пейзера). В паре с Алексеем Мазуриным участвовала в проекте «Танцы со звёздами» в 2008 году.

Личная жизнь 

Первый муж (1990—1992) — Сергей Ленюк (род. 1967), барабанщик из группы «Ласковый май»; живёт в Сергиевом Посаде. Сын Жан (род. 14 апреля 1990). Внук Лев Ленюк (род. 20 мая 2018).

Второй муж (2004—2007) — Матвей Фридрихович Морозов (род. 25 января 1972), московский бизнесмен.

Встречалась (2008—2012) с Сергеем Лазаревым (род. 1983), певец.

Третий муж (с 2013) — Игорь Макаров (род. 1987), хоккеист. Дочь Мария Макарова (род. 9 августа 2018).

Творчество

Работа на радио 
 «Шоу Леры Кудрявцевой „Хорошие люди“» (радио «Маяк»).

Работа на телевидении 
 «Партийная зона» («ТВ-6», 1995).
 «МузОбоз» («ТВ-6», 1998—1999).
 «Испытание верности» («Муз-ТВ», ведущая).
 «Клуб бывших жён» («ТНТ»).
 «Культурный обмен» («ТВ Центр», с 2009 года, ведущая, совместно с Андреем Разыграевым).
 «Ешь и худей» («ТНТ», с 17 июля 2010 года, ведущая).
 «Новая волна» («Россия-1», с 2002 года).
 «Песня года» («Россия-1», с 2007 года).
 «10 самых…» («Муз-ТВ», ведущая до 2021 года).
 «КВН» (2012) — выступление в конкурсе «СТЭМ со звездой» с командой Триод и Диод.
 «Партийная зона» («Муз-ТВ», ведущая с 2012 по 2021 год).
 «Премьер-лига КВН» (2013) — выступление в финальном приветствии команды ЮФУ «Ррр».
 «Большая перемена» («НТВ», 2014)
 «Музыкальный аукцион» с Олегом Сикоровым (Латвия).
 «Премия Муз-ТВ» (2003, 2005—2007, 2012—2017, 2019)
 «Секрет на миллион» («НТВ», с 4 сентября 2016).
 «Звёзды сошлись» («НТВ», с 23 апреля 2017).
 «Новогодняя Маска 2021» («НТВ», приглашённая гостья в образе Селёдки под шубой).
 «Суперстар! Возвращение» («НТВ», член жюри во втором и третьем сезоне).

Съёмка в клипах 
 «Тучи» (Иванушки International, 1996)
 «Спи, моё солнышко» — видеоклип, спела вместе с Ириной Дубцовой, Алсу, Жасмин и Татьяной Булановой.
 «Вместе с тобой» (Чай вдвоём).
 «Украденное счастье» (Александр Ломинский).
 «Арам зам зам» (Дискотека Авария, 2009), вместе с Анфисой Чеховой, Ольгой Шелест, Львом Лещенко, Сергеем Лазаревым и др.
 Гимн телеканала МУЗ (2011)
 «Когда ты станешь большим» (Денис Клявер, 2018).

Фильмография 
 2004—2007 — Улицы разбитых фонарей (телесериал, 6-8 сезоны) — Варя Замахина
 2006 — Zадов in Rеалити (телесериал, серия 10 «Марина из Туапсе») — Марина
 2007 — Детки в клетке — Лера
 2007 — На крыше мира — Элга
 2008 — Деньги для дочери
 2008 — Очень русский детектив — уборщица в участке
 2008 — Самый лучший фильм — проститутка № 3
 2009 — Вердикт — Марина Эдуардовна Огурцова, тренер по теннису, присяжная
 2010 — Счастливы вместе — Даша-апгрейд (сотрудница клиники)
 2010 — А мама лучше! — камео
 2011 — Самый лучший фильм 3-ДЭ — ведущая церемонии
 2011 — Краткий курс счастливой жизни — Света, одноклассница Ани
 2011 — Люди Хэ — камео, гость
 2012 — Ржевский против Наполеона — официантка-стриптизёрша
 2012 — Искатели приключений —  француженка Софи, журналист-фотограф
 2012 — Здрасьте, я ваш папа!

Дубляж в кино 
 2007 — Би Муви: Медовый заговор — Ванесса Блум
 2010 — Альфа и Омега: Клыкастая братва — Кейт
 2012 — Золушка: Полный вперёд! — Золушка

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (26 июля 2021 года) — за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

Санкции 
17 марта 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, внесёна в санкционный список Латвии, с запретов везда в страну

Примечания 

Выпускники факультета эстрадного искусства ГИТИСа
Ведущие радиостанции «Маяк»
Поп-музыканты России
Исполнители русского шансона
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине